Валерий Викторович Ковалёв () — российский экономист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, заведующий Кафедрой статистики, учёта и аудита СПбГУ, заслуженный деятель науки РФ.

Биография 
После окончания в 1972 году математико-механического факультета Ленинградского государственного университета по кафедре теории вероятностей и математической статистики работал в информационно-вычислительных центрах Ленинградского электромашиностроительного завода (ЛПЭО «Электросила») и Главного управления торговли Исполкома Ленсовета до 1981 года.

В 1981—1984 годах — аспирант кафедры статистики Ленинградского института советской торговли. После защиты кандидатской диссертации (1984) работал на кафедре бухгалтерского учета того же института. В период с 1989 по 1992 г. работал проректором СПбТЭИ. После защиты докторской диссертации на тему «Управленческие аспекты бухгалтерского учета» (1994) продолжил работу в СПбТЭИ в должности профессора. С 1997 г. В. В. Ковалёв начал преподавать на экономическом факультете СПбГУ.

Основные направления научных интересов: финансовый менеджмент, бухгалтерский учет, финансовый анализ, методология статистики, история финансовой науки.

Является автором и соавтором более 200 научных работ, включая более 40 монографий. Автор книг «Как читать баланс», «Финансовый менеджмент», «Анализ баланса», «Корпоративные финансы».

С 2011 года заведовал кафедрой статистики, учета и аудита СПбГУ.

Умер 25 января 2020 года, похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.

Список трудов 
 Ковалёв В. В., Ковалёв Вит. В. Корпоративные финансы: Учебник. М.: Проспект, 2018.
 Ковалёв В.В. Курс финансового менеджмента. 3-е изд. М.: Проспект, 2015
 Ковалёв В. В., Ковалёв Вит. В. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели. 3-е изд. М.: Проспект, 2017.
 Ковалёв В.В., Ковалёв Вит. В. Анализ баланса. 4-е изд. М.: Проспект, 2016.
 Ковалёв В.В. Ковалёв Вит. В. Финансовый менеджмент: Конспект лекций с задачами и тестами. 2-е изд. М.: Проспект, 2018.

Примечания

Ссылки 
 Ушёл из жизни выдающийся учёный-экономист В. В. Ковалёв 

Выпускники математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета